W78 — тип американской термоядерной боеголовки. Используется на межконтинентальных баллистических ракетах LGM-30G Minuteman III, доставляется в боевых блоках типа Mk12A. Производилась с августа 1979 года по октябрь 1982 года для замены боеголовки W62. Всего было выпущено 1 083 единицы. В настоящее время на вооружении — 920 единиц.

Боеголовка W78 разработана в 1974 году в Лос-Аламосской национальной лаборатории на основе конструкции W50.

Высота боеголовки — 172 см, диаметр у основания — 54,1 см. Боеголовка помещена в боевой блок Mk12 с диаметром 54,1 см у основания и высотой 181,1 см. Вес одной боеголовки составляет от 180 до 270 кг, боевого блока в целом — около 350 кг (700—800 фунтов).

Интересной особенностью боеголовки W78 является отказ от использования в её конструкции малочувствительных бризантных взрывчатых веществ, к примеру триаминотринитробензола (TATB), используемого на большинстве прочих американских боеголовок. Это вещество, малочувствительное к механическим и тепловым воздействиям, позволяет безопасно хранить и перевозить боеголовки. Таким образом, транспортировка W78 представляет собой большую сложность.

Основной делящийся материал — плутоний-239. Содержит дейтерид лития-6 (степень обогащения — 95 %). Заявленная мощность — в пределах от 335 до 350 кт.

Примечания

См. также 
 LGM-30G Minuteman
 Список ядерного оружия США

Ссылки 
 Описание W78 на сайте nuclearweaponarchive.org

Ракетно-ядерное оружие США
Ядерное оружие